Пойменный  — топоним в России.

 Пойменный (Астраханская область) — посёлок в Приволжском районе Астраханской области. Образует сельское поселение Новорычинский сельсовет.

Чукотский автономный округ 
 Пойменный — ручей, левый приток р. Монни, координаты 67°07' с. ш. 164°49' в. д., код ГКГН 766488.
 Пойменный — ручей, правый приток р. Хатырка, координаты 62°34' с. ш. 172°37' в. д., код ГКГН 156710.
 Пойменный — ручей, левый приток р. Тамнаквын, координаты 69°11' с. ш. 174°19' в. д., код ГКГН 784603.
 Пойменный — ручей, правый приток р. Березовая, координаты 63°37' с. ш. 173°42' в. д., код ГКГН 556090.
 Пойменный — ручей, левый приток р. Тэтэмвеем, координаты 67°41' с. ш. 165°55' в. д., код ГКГН 786761.

Якутия 
 Пойменный — ручей правый приток р. Аччыгый-Мёлёмкён, координаты 56°46' с. ш. 125°49' в. д., код ГКГН 496835.
 Пойменный — река левый приток р. Агаякан, координаты 62°50' с. ш. 142°06' в. д., код ГКГН 485097.

См. также 
 Пойменная
 Пойменное
 Пойменные